Mirosław Krajewski (1917–1945) – polski działacz robotniczy, członek komunistycznego podziemia antyniemieckiego w czasie II wojny światowej
 Mirosław Krajewski (ur. 1946) – polski polityk, wykładowca akademicki, historyk, poseł na Sejm IV i V kadencji